Der er 660 navne indgraveret på Triumfbuen i Paris. De fleste repræsenterer generaler fra den første franske republik (1792–1804) og det første franske kejserrige (1804–1815).

De navne, der er understreget, angiver mennesker, der faldt i kamp.

Nordsøjle 

165 navne indgraveret på nordsøjle (Avenue de la Grande-Armée / Avenue de Wagram)

ARMEES DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Østsøjle 

164 navne indgraveret på østsøjle (Avenue des Champs-Élysées / Avenue de Wagram)

ARMEES DU DANUBE・D'HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D'ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Sydsøjle 

166 navne indgraveret på sydsøjle (Avenue des Champs-Élysées / Avenue Kléber)

ARMEES DE DALMATIE・D'EGYPTE・D'ESPAGNE・DE PORTUGAL・D'ANDALOUSIE・D'ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Vestsøjle 

165 navne indgraveret på vestsøjle (Avenue de la Grande-Armée / Avenue Kléber)

ARMEES DES PYRENEES ORALES・DES PYRENEES OCALES・DE L'OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

Se også 
 Triumfbuen

Kilder

Eksterne henvisninger 

 

Lister over personer
Kultur i Paris